— железнодорожная станция в японском посёлки Куттян, обслуживаемая компанией JR Hokkaido. Станция также планируется стать станцией Хоккайдо Синкансэн, которую планируется открыть в 2025 году.

История 
Станция Куттян была открыта 15 октября 1904 года. С приватизацией JNR она перешла под контроль JR Hokkaido.

Линии 
 JR Hokkaido
 Хоккайдо-синкансэн (Планируется)
 Главная линия Хакодате

Примечания

Ссылки 
 JR Hokkaido

Железнодорожные станции в префектуре Хоккайдо